Zabel est un nom de famille porté par (ordre alphabétique) : 

 Albert Zabel (1834-1910), compositeur et harpiste allemand.
 Detlef Zabel (1933-), ancien coureur cycliste est-allemand, père d'Erik.
 Erik Zabel (1970-), ancien coureur cycliste allemand, père de Rick.
 Hermann Zabel (1832-1912), botaniste allemand.
 Roger Zabel (1951-), journaliste français.
 Rick Zabel (1993-), coureur cycliste allemand, fils d'Erik.

Homonymie de patronyme